Hyponephele catictera är en fjärilsart som beskrevs av Turati 1909. Hyponephele catictera ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
catictera